Il doppio del torneo di tennis IPP Trophy 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Clinton Ferreira e Gábor Köves che hanno battuto in finale Stephane Manai e Patrick Mohr 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Luis Lobo /  Jack Waite (semifinali)
 Clinton Ferreira /  Gábor Köves (Campioni)

 Brett Dickinson /  Glenn Wilson (semifinali)
 Carlos Gómez Díaz /  Andrei Pavel (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

IPP Trophy 1995